Étoile Filante de Lomé, un club de futbol de Togo.
 Étoile Filante Ouagadougou, un club de futbol de Burkina Faso.